Де́лчев  — болгарская фамилия. Известные носители:

 Делчев, Александр (род. 1971) — болгарский шахматист, гроссмейстер (1998).
 Делчев, Борис (1910—1987) — болгарский литературный критик и историк.
 Делчев, Георгий  (Гоце Делчев; 1872—1903) — болгарский революционер.
 Делчев, Стоян (род. 1959) — болгарский гимнаст, олимпийский чемпион (1980).
 Делчева, Ружа (1915—2002) — болгарская актриса.

См. также 
 Делчево (значения)